My First Interracial ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Blacked.com vom Regisseur Greg Lansky. Im Jahr 2016 wurde die Filmreihe mit einem AVN Award ausgezeichnet. Die Filme gehören zur Kategorie der Interracial-Filme.

Darsteller 
 My First Interracial 1 (2014): Keisha Grey, Lacey Johnson, Kelly Diamond, Farrah Flower
 My First Interracial 2 (2015): August Ames, Jillian Janson, Karla Kush, Addison Belgium
 My First Interracial 3 (2015): Aidra Fox, Miss Rican, Presley Hart, Sabrina Banks
 My First Interracial 4 (2015): Cadence Lux, Chloe Amour, Melissa May, Skye West
 My First Interracial 5 (2015): Anastasia Morna, Kate England, Sydney Cole, Gwen Stark
 My First Interracial 6 (2016): Miss Goldie, Naomi Woods, Natasha Voya, Tali Dova
 My First Interracial 7 (2016): Marley Brinx, Anya Olsen, Scarlet Sage, Kristen Scott
 My First Interracial 8 (2016): Lily Rader, Dolly Little, Ally Tate, Zoe Wood
 My First Interracial 9 (2017): Lilly Ford, Natalia Starr, Giselle Palmer, Hadley Viscera
 My First Interracial 10 (2017): Jynx Maze, Kira Noir, Chloe Scott, Evelin Stone, Audrey Royal
 My First Interracial 11 (2018): Evelyn Claire, Lily Love, Haley Reed, Daisy Stone
 My First Interracial 12 (2018): Sinderella, Eva Parcker, Misha Cross, Kira Noir, Eliza Ibarra
 My First Interracial 13 (2018): Paige Owens, Mia Melone, Brooke Benz, Lacey Lenix
 My First Interracial 14 (2019): Ivy Wolfe, Jia Lissa, Zoe Bloom, Ashley Lane
 My First Interracial 15 (2019): Kenzie Reeves, Alex Grey, Jason Luv, Naomi Swann, Emma Starletto, Rob Piper XXX, Jax Slayher, Louie Smalls

Auszeichnungen 
 2015 XRCO Award –  Best Ethnic Series
 2016 AVN Award – Best Ethnic/Interracial Series
 2016 XRCO Award – Best Ethnic Series
 2017 AVN Award – Best Interracial Movie (Vol. 7)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film